Palazza ima više značenja:
 Palazza, Cosenza
 Palazza, Mantua
 Palazza, Reggio Emilia
 Palazza, Salerno